Земплин може бити:

 Земплин (регија), историјска регија у Словачкој
 Земплин (Требишов), насеље у округу Требишов, Кошички крај, Словачка Република